Karl Hoffmann est le nom porté par :
 Karl Hoffmann (1806-1889), architecte allemand ;
 Karl Hoffmann (1816-1872), sculpteur allemand ;
 Karl Hoffmann (1820-1895), personnalité politique suisse ;
 Karl Hoffmann (1823-1859), médecin et ornithologue allemand ;
 Karl Hoffmann (1885-1941), médecin allemand ;
 Karl Hoffmann (1891-1969), juriste allemand ;
 Karl Hoffmann (1893-1972), peintre autrichien ;
 Karl Hoffmann (1901-1981), personnalité politique allemande ;
 Karl Hoffmann (1915-1996), linguiste allemand ;
 Karl Hoffmann, supérieur général de la Société du Divin Sauveur ;
 Karl Hoffmann (1927–2012), jésuite et journaliste allemand ;
 Karl Hoffmann (né en 1935), footballeur allemand.